Hofstenia är ett släkte av plattmaskar. Hofstenia ingår i familjen Hofsteniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Plattmaskar
Hofstenia